Куджо (Cujo):

 «Куджо» — роман Стивена Кинга; Куджо — кличка собаки.
 «Куджо» — фильм по одноимённому роману.

Псевдоним
 Кертиса Джозефа — канадского хоккеиста.
 Амона Тобина — бразильского музыканта.

См. также 
 Куджо-Ки
 Кудж
 Кужо () — район в Португалии.